Goedele Uyttersprot, Belgisch advocate en politica
 Herman Uyttersprot, Belgisch literatuuronderzoeker en hoogleraar
 Ilse Uyttersprot, Belgisch politica
 Karel Uyttersprot, Belgisch politicus
 Mout Uyttersprot, Belgisch acteur
 Raymond Uyttersprot, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam